De UEFA Europa League 2018/19 was het 48ste seizoen van de tweede Europese voetbalcompetitie voor clubs die georganiseerd werd door de UEFA en het tiende seizoen onder deze naam. Atlético Madrid was titelhouder, maar deze editie werd gewonnen door Chelsea FC. De finale werd gespeeld in het Olympisch Stadion van Bakoe in Azerbeidzjan.

Opzet
 De winnaar van de voorgaande UEFA Europa League kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Champions League.
 Alle bonden hadden een maximum van drie teams die mochten deelnemen aan de Europa League.
 16 teams (uit de top 12 van de ranking) kwalificeerden zich rechtstreeks voor de groepsfase, de overige 32 teams stroomden in vanuit de play-offs.

Algemene info

Deelnemers per land
Een totaal van 162 teams van alle 55 bonden namen deel aan deze editite van de UEFA Europa League. De UEFA landenranking bepaalde hoeveel teams ieder land mocht afvaardigen:

 Van de bonden 1-51 (met uitzondering van Liechtenstein) kwalificeerden zich drie teams.
 Van de bonden 52-54 kwalificeerden zich twee teams.

De ranking
De verdeling ging op basis van de ranglijst van de UEFA-coëfficiënten. Hierbij werd gekeken naar de Europese prestaties van seizoen 2012/13 tot en met 2016/17.

 (CL) – Extra plek via de UEFA Champions League.

Data lotingen
Alle lotingen, met uitzondering van de groepsfase, zullen plaatsvinden in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland. De loting van de groepsfase zal plaatsvinden in Monaco.

Teams
Onderstaande tabel geeft de reeds bekende deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club minimaal zal instromen.

 - Rusland (RUS): FK Tosno won de Russische voetbalbeker maar kreeg geen licentie om aan te treden in Europa. Deze plaats werd ingenomen door FK Krasnodar.

Kwalificatiefase 

De UEFA hanteert de volgende voorwaarden bij de lotingen.
 Bij de lotingen wordt een geplaatste club gekoppeld aan een ongeplaatste club, tenzij er alleen nog maar geplaatste of ongeplaatste clubs over zijn. In dat geval wordt de loting open.
 Clubs uit hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar loten.
 Clubs uit de landen Servië en Kosovo kunnen ook niet tegen elkaar loten. Dit geldt ook voor de landen Bosnië en Herzegovina en Kosovo, maar ook voor Rusland en Oekraïne.: Mocht zich een van deze twee voorwaarden voordoen, wordt er geschoven met de wedstrijden om toch een juiste loting te krijgen.
 De wedstrijden vanaf de voorronde worden over twee wedstrijden gespeeld (heen en terug).

Voorronde 
Aan de voorronde deden 14 teams mee. De loting vond plaats op 12 juni 2018. De heenwedstrijden werden gespeeld op 26 en 28 juni, de terugwedstrijden op 5 juli 2018.

|}

Eerste kwalificatieronde 
Aan de eerste kwalificatieronde deden 94 teams mee, 87 nieuwe teams en de 7 winnaars uit de voorronde. De loting vond plaats op 20 juni 2018. De heenwedstrijden werden gespeeld op 10, 11 en 12 juli, de terugwedstrijden op 17, 18 en 19 juli 2018.

 

 

 

 

|}
Bijz.: * Deze wedstrijden werden omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Tweede kwalificatieronde 
De tweede kwalificatieronde bestond uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De heenwedstrijden werden gespeeld op 26 juli, de terugwedstrijden op 31 juli, 1 en 2 augustus 2018.

Kampioenen 
Aan de tweede kwalificatieronde voor kampioenen deden 19 clubs mee: de 16 verliezende clubs die instroomden vanuit de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2018/19 hadden een geplaatste status en de 3 verliezende clubs die instroomden vanuit de voorronde van de UEFA Champions League 2018/19 hadden een ongeplaatste status. Voor de loting werd bekendgemaakt dat 1 geplaatste club werd vrijgeloot van deelname aan deze kwalificatieronde. De loting vond plaats op 19 juni 2018.

|}

Niet-kampioenen 
Aan de tweede kwalificatieronde voor niet-kampioenen deden 74 clubs mee: 27 nieuwe clubs en de 47 winnaars uit de eerste kwalificatieronde. De loting vond plaats op 20 juni 2018.

|}
Bijz.: * Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Derde kwalificatieronde 
De loting vond plaats op 23 juli 2018. De derde kwalificatieronde bestond uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De heenwedstrijden werden gespeeld op 7 en 9 augustus, de terugwedstrijden op 14 en 16 augustus 2018.

Kampioenen 
Aan de derde kwalificatieronde voor kampioenen deden 20 clubs mee: de 9 winnaars en de vrijgelote club uit de tweede kwalificatieronde hadden een ongeplaatste status en de 10 verliezende clubs die instroomden vanuit de tweede kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2018/19 hadden een geplaatste status.

|}

Niet-kampioenen 
Aan de derde kwalificatieronde voor niet-kampioenen deden 52 clubs mee: 13 nieuwe clubs, de 37 winnaars uit de tweede kwalificatieronde en de 2 verliezende clubs die instroomden vanuit de tweede kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2018/19 hadden een geplaatste status.

|}

Play-offronde 
De loting vond plaats op 6 augustus 2018. De play-offronde bestond uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De heenwedstrijden werden gespeeld op 23 augustus, de terugwedstrijden op 30 augustus 2018.

Kampioenen 
Aan de play-offronde voor kampioenen deden 16 clubs mee: de 10 winnaars uit de derde kwalificatieronde hadden een ongeplaatste status en de 6 verliezende clubs die instroomden vanuit de derde kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2018/19 hadden een geplaatste status.

|}

Niet-kampioenen 
Aan de play-offronde voor niet-kampioenen deden de 26 winnaars van de derde kwalificatieronde mee.

|}
Bijz.: * Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
De loting vond plaats op 31 augustus 2018. Een totaal van 48 teams worden verdeeld over 12 groepen van elk 4 teams, met de regel dat teams uit hetzelfde land niet in dezelfde groep kunnen komen. De 48 teams bestaan uit 17 rechtstreeks geplaatste teams, 21 winnaars van de play-offronde uit beide constructies, 6 verliezers van de play-offronde uit beide constructies van de UEFA Champions League 2018/19 en 4 verliezers van de derde kwalificatieronde (niet-kampioenen) van de UEFA Champions League 2018/19.

{|
|- valign=top
|

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Finale 

De loting bepaalde dat de winnaar van de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Chelsea werd benoemd als 'thuisspelende' club tijdens de finale. Dit gebeurde op 15 maart 2019 tijdens de loting voor de kwartfinales en de halve finales.

Statistieken

Topscorers 
Bij een gelijk aantal doelpunten geldt het minst aantal speelminuten.

Assists 
Bij een gelijk aantal assists geldt het minst aantal speelminuten.

Aantal deelnemers per land per ronde 
- Betekent dat het land was vrijgesteld van deze ronde en pas in latere rondes clubs instroomden.

UEFA Europa League
Europacupvoetbal 2018/19